Лилина — женская форма русской фамилии Лилин.

Известные носители 
 Лилина, Злата Ионовна (1882—1929) — советская партийная и государственная деятельница, журналистка. 
 Лилина, Мария Петровна (1866—1943) — российская и советская театральная актриса, народная артистка РСФСР (1933), жена К. С. Станиславского.
 Лилина, Мирра Ефимовна — русская советская писательница.